Николай Гаврилович Курапов (, село Павловское, Павловская волость, Барнаульский уезд, Алтайская губерния, РСФСР, СССР — ) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.

Биография 
Родился в 1923 году в селе Павловское Павловской волости Барнаульского уезда. Член КПСС.

Участник Великой Отечественной войны. С 1946 года — на хозяйственной, общественной и политической работе. В 1946—1983 гг. — в системе пищевой промышленности Томской области, целинник, в сельском хозяйстве Алма-Атинской и Акмолинской областей, организатор совхозного производства Северо-Казахстанской области, директор совхоза «Чистовский» Булаевского района Северо-Казахстанской области Казахской ССР.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 марта 1980 года присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Умер 16 августа 2003 года.

Ссылки 
 

Директора совхозов
Члены КПСС
Делегаты XXVI съезда КПСС